Aigremont est un nom propre français.

Patronyme 

famille
 Famille de Gruyère-Aigremont, une famille noble issue d'Antoine de Gruyère-Aigremont, bâtard du comte Antoine de Gruyère ;

personnalités
 Augustin Edouard Michel du Faing d'Aigremont (1855-1931), général belge ;
 Geoffroy d'Aigremont (~1075-~1097), noble et croisé français ;
 Godefroid du Faing d'Aigremont ;
 Guillaume François d'Aigremont (1770-1827), soldat français et officier ;
 Louis-Narcisse Jacops d'Aigremont (1768-1829).

Pseudonyme 
,
 Jeanne Thérèse Ninous (1841-1907), écrivaine française.

Toponymes

Aigremont, lieu-dit de la commune de Flémalle ;
 Château d'Aigremont, début du , à Awirs (Flémalle), province de Liège, Belgique ;

Lac Aigremont, plan d'eau affluent de la Petite rivière du Chef, coulant dans le territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada ;



Communes ou anciennes communes françaises 
 Aigremont, commune française du Gard ;
 Aigremont, commune française de la Haute-Marne ;
 Aigremont, commune française de l'Yonne ;
 Lichères-Aigremont, ancienne commune française de l'Yonne ;
 Lichères-près-Aigremont, commune française de l'Yonne ;
 Aigremont, commune française des Yvelines

Autres toponymes français 
 Gare d'Aigremon, gare ferroviaire belge ;
 Cloche à Lichères-près-Aigremont, cloche monument historique située à Lichères-près-Aigremont (Yvonne, France) ;
 Chapiteau à Aigremont, chapiteau monument historique situé à Aigremont (Yvonne, France) ;
 Dalle funéraire d'Antoinette de Fouchyer, épouse de Philibert de Choiseul, seigneur d'Aigremont à Aigremont, dalle funéraire monument historique (PM52001355) située à Aigremont (Haute-Marne, France) ;
 Dalle funéraire de Philibert de Choiseul, seigneur d'Aigremont à Aigremont, dalle funéraire monument historique située à Aigremont (Haute-Marne, France) ;
 dalle funéraire de Pierre de Choiseul, baron d'Aigremont à Aigremont, dalle funéraire monument historique située à Aigremont (Haute-Marne, France) ;

Château d'Aigremont (Suisse), château de la Suisse.

Arts 
 Beuves d'Aigremont, à la fois le nom d'un personnage de la Chanson des quatre fils Aymon, et le titre d'un épisode de cette même chanson, centré autour du personnage
 Chanson de Maugis d'Aigremont

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français